

Оберн — місто, штат Алабама
 Оберн — місто, штат Каліфорнія
 Оберн — місто, штат Джорджія
 Оберн — місто, штат Іллінойс
 Оберн — місто, штат Індіана
 Оберн — місто, штат Айова
 Оберн — місто, штат Канзас
 Оберн — місто, штат Кентуккі
 Оберн — місто, штат Мен
 Оберн — місто, штат Массачусетс
 Оберн — місто, штат Мічиган
 Оберн — місто, штат Небраска
 Оберн — місто, штат Нью-Гемпшир
 Оберн — місто, штат Нью-Йорк
 Оберн — місто, штат Пенсільванія
 Оберн — місто, штат Вашингтон
 Оберн — місто, штат Західна Вірджинія
 Оберн — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Оберн — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Оберн Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Оберн — переписна місцевість, штат Північна Дакота
 Оберн — переписна місцевість, штат Вайомінг

 Оберн-Гіллс — місто в штаті Мічиган неподалік міста Детройт.

Оберн (Новий Південний Уельс) — передмістя Сіднею.